Le Furoncle est un film muet français réalisé par Louis Feuillade sorti en 1908.

Notes et références

Liens externes 

Film français en noir et blanc
Film muet français
Film français sorti en 1908
Film réalisé par Louis Feuillade